Ивонцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ивонцевичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Ивонцевичи — деревня в Молодечненском районе Минской области.